Le chanteur français Julien Clerc a dans sa discographie deux albums intitulés Julien Clerc :
Julien Clerc, sorti en 1968 ;
Julien Clerc, sorti en 1971.

Homonymie de titre